Julio Rojas puede referirse a las siguientes personas:
 Julio Rojas Gutiérrez (n. 1965), director de televisión y escritor de ciencia ficción chileno.
 Julio Rojas (político) (1912-1990), político comunista paraguayo.
 Julio Rojas Buendía (1958-2016), músico colombiano.
 Julio Rojas (cantante), cantante venezolano.
 Julio Palestro Rojas (1908-1979), político chileno.
 Tito Rojas, cuyo nombre real era Julio César Rojas (1955-2020), cantante puertorriqueño de salsa.
 Julio Rosas Huaranga, político y pastor evangélico peruano.